Geografia:
 Belfort (ciutat): ciutat a l'est de França
 Territori de Belfort: un departament de França
 Belfort: un nucli de la ciutat de Maastricht
 Arquitectura: Belfort: una torre cívica medieval típica dels comtats de Flandes i Hainaut
 Literatura: Dietse Warande en Belfort: una revista literària de llengua neerlandesa